Rune Jansson kan syfta på:

* Rune Jansson (1918–2014), svensk målare, grafiker och författare
 Rune Jansson (1924–1992), svensk skådespelare
 Rune Jansson (1932–2018), svensk brottare